La Third Division 1969-1970 è stato il 43º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1970-1971.
      Retrocesso in Fourth Division 1970-1971.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Bournemouth & Boscombe Athletic retrocesso in Fourth Division per peggior quoziente reti rispetto all'ex aequo Gillingham.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1969-1970
 Second Division 1969-1970
 Fourth Division 1969-1970
 FA Cup 1969-1970
 Football League Cup 1969-1970
 Charity Shield 1970

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1969
Calcio nel 1970
1969-1970